Buberow steht für:

 Buberow, Ortsteil von Gransee, Land Brandenburg
 Buberow (Wüstung), Wüstung bei Rheinsberg, Land Brandenburg